Миллин — фамилия. Известные носители:

 Миллин, Анатолий Михайлович (род. 1959) — советский легкоатлет.
 Миллин, Билл (1922—2010) — британский волынщик, участник Второй мировой войны.